Bureja bezeichnet

 einen Nebenfluss des Amur in Russland, siehe Bureja (Fluss) 
 eine Talsperre an diesem Fluss, siehe Bureja-Talsperre 
 eine Stahl-Eisenbahnbrücke über den Fluss Bureja, siehe Bureja-Brücke
 eine Siedlung städtischen Typs am Fluss Bureja, siehe Bureja (Ort)
 ein Gebirge in Russland und im Nordosten Chinas, siehe Burejagebirge